Ниси́м Гао́н (также Нессим Гаон, , ; ) — швейцарский финансист, создатель и владелец компании Но́га (Noga). Нессим Гаон известен скандальным судебным разбирательством между Россией и швейцарской фирмой «Noga», которое тянется уже более 15 лет.

Биография 
Родился в семье евреев-сефардов. Во время Второй мировой войны был разведчиком в британской армии, дослужился до капитана. История его семьи переплетается с историей Средиземноморья — предки Нессима Гаона жили в Испании, Италии и Османской империи.

В 1957 г. Гаон переехал в Швейцарию (получил гражданство в 1969 г.), где основал компанию Campaigne Noga D’importation et D’Exportation. Владельцами компании, кроме самого Гаона, стали Давид Гаон (сын Нессима Гаона) и Жоэль Герцог (зять Нессима Гаона и сын 6-го президента Израиля Хаима Герцога). Отделения компании были открыты в различных странах мира, в том числе в Бразилии, Великобритании, Венгрии, Испании, Польше, Португалии, США, Франции. Бизнес процветал — он торговал с Суданом, Китаем, Россией, Аргентиной.

В конце 1980-х Нессим Гаон не без содействия советского правительства вложил средства в производство томатов в Крыму (расплачиваться с Гаоном предполагалось выращенной продукцией), но миллионные инвестиции не оправдали себя.

В 1989 г. Гаон устроил и профинансировал встречу будущих членов правительства РСФСР с деловыми и правительственными кругами США в Вашингтоне.

В Нигерии в годы правления Сани Абачи Гаон проворачивает весьма выгодные финансовые операции. Параллельно его компания начинает заниматься недвижимостью. В Женеве она объединяется с компанией Hilton и строит 5-звездный отель на набережной Монблан. Этот отель, названный Noga Hilton, становится фамильной резиденцией. Позже отели с таким же названием появляются в Каннах и в Абудже (Нигерия).

Специализацией Гаона была торговля с коррумпированными режимами стран третьего мира. Занимался экспортом хлопка из Судана и Египта.

За пределами делового мира он занимал очень видное место в еврейских общественных организациях, действуя в качестве президента Всемирной сефардской федерации с 1971 года. Он был также вице-президентом Всемирного еврейского конгресса и председателем совета губернаторов Университета Бен-Гуриона в Негеве в Израиле.

Нессим Гаон гордился тем, что он еврей. Иудейская община Женевы, где он строил первую сефардскую синагогу, и израильские благотворительные общества пользовались его пожертвованиями. Он дружил с бывшим премьер-министром Менахемом Бегином. Нессим Гаон утверждал, что он способствовал сближению в конце 70-х годов между Бегином и президентом Садатом, которое привело к заключению мира между Израилем и Египтом. В конец концов его старшая дочь Маргарита вышла замуж за Жоэля Герцога, сына Хаима Герцога — бывшего израильского президента.

Финансовые неприятности для семьи Гаонов начинаются в 1990-е годы. Сначала они настигают её в Аргентине, где компания Granadex, которой руководит его сын Давид, испытывает на себе тяжелые удары экономического кризиса. В 1991 году начинается знаменитая российская история. В Москве Noga подписывает контракт о поставках товаров народного потребления в обмен на нефть. Товары поставляются, но российская сторона внезапно прекращает платежи. Позже Москва обвинит компанию Noga в завышении цены на поставленные товары. Это обвинение отвергается несколькими арбитражными судами, которые выносят решения в пользу Нессима Гаона. Поскольку на кону оказываются внушительные суммы, компания оказывается не в состоянии сопротивляться. Отели Noga Hilton были проданы.

В марте 2006 года долги Noga перед французскими банками в размере $70 млн выкупил американский бизнесмен российского происхождения Александр Коган.

Умер Н. Гаон 10 мая 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Гаона
 Каннское «Ватерлоо» Нессима Гаона
 Парижские судебные приставы наложили арест на ряд российских активов во Франции
 Глава Noga: «России надо было думать 10 лет назад»
 Швейцарская Noga предприняла ещё одну попытку поквитаться с Россией
 Коган рассказал о выкупе долгов России перед Noga: он заработал на этом до 2,5 млн долларов

Деятели еврейских общественных организаций
Предприниматели Швейцарии
Столетние долгожители